Ronchères puede referirse a: 

 Ronchères, comuna francesa situada en Aisne.
 Ronchères, comuna francesa situada en Yonne.